Hlina kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Hlina (berg i Slovakien), Banská Bystrica,

Tjeckien 

 Hlína, ort, Södra Mähren, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar